Boeddinghaus oder Böddinghaus ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Böddinghaus (1835–1903), deutscher katholischer Priester, Publizist
 Sabine Boeddinghaus (* 1957), deutsche Politikerin